Во́йскорово — посёлок в Тельмановском сельском поселении Тосненского района Ленинградской области.

История 
До Великой Отечественной войны рядом, на левом берегу реки Ижоры располагалась деревня Войскорово.

В 1980-х годах название Войскорово было присвоено новому посёлку, построенному на другом берегу реки Ижоры.

По данным 1990 года посёлок Войскорово входил в состав Тельмановского сельсовета.

В 1997 году в посёлке Войскорово Тельмановской волости проживали 2050 человек, в 2002 году — 1877 человек (русские — 94 %).

В 2007 году в посёлке Войскорово Тельмановского СП — 2084 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части района на автодороге  (подъезд к пос. Войскорово).

Расстояние до административного центра поселения — 5,2 км.

Через посёлок протекает река Ижора.

Демография

Инфраструктура 
Посёлок состоит из девяти пятиэтажных домов, школы и детского сада.

Транспорт 

С 1974 по 2004 год действовал маршрут № 451.

С 17 июня 2015 года по 2019 год в Войскорове проходило строительство скоростной автомобильной дороги  (Москва – Санкт-Петербург).

Достопримечательности 
 Археологический памятник — грунтовый могильник XII—XIII веков
 Православная церковь Казанской иконы Божией Матери (2007)

Улицы 
Дачная дорога, Заречная, Луговая, Подъезд к пос. Войскорово, Полевая.

Примечания 

Населённые пункты Тосненского района